Espigolina puede referirse a:
El nombre común de la planta Lavandula angustifolia.
El nombre común de la planta Lavandula latifolia.